Der Diskuswurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 8. und 10. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die deutschen Diskuswerfer mit Gold und Bronze zwei Medaillen. Zum dritten Mal in Folge Weltmeister wurde Lars Riedel, der Olympiasieger von 1996. Silber ging an Virgilijus Alekna aus Litauen, der hier seine erste von vielen folgenden internationalen Medaillen gewann. Auf den Bronzeplatz kam der Weltmeister von 1987, WM-Dritte von 1993, Olympiasieger von 1988, Olympiazweite von 1992, Europameister von 1990, EM-Dritte von 1994 und Weltrekordinhaber Jürgen Schult.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
41 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 63,00 m. Sieben Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den fünf nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 61,82 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 

8. August 1997, 17:30 Uhr

Gruppe B 

8. August 1997, 19:30 Uhr

Finale 
10. August 1997, 18:00 Uhr

Video 
 Men's Discus Final - 1997 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 13. Juni 2020

Weblinks 
 6th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 9. Juni 2020
 Men Discus Throw Athletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 23. Juni 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Discus Throw, Athens 1997, S. 191 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 23. Juni 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Diskuswurf der Männer
Leichtathletikwettbewerb in Marousi